Reg Parnell Racing fue un equipo privado de Fórmula 1 desde  hasta . El equipo fue fundado por el expiloto Reg Parnell después de retirarse de las carreras. Corrió como Yeoman Credit Racing en . Los mejores resultados del equipo fueron dos segundos puestos en el Gran Premio de Gran Bretaña y el Gran Premio de Alemania de 1962. John Surtees también obtuvo la única pole del equipo en el Gran Premio de los Países Bajos de 1962.

Resultados 

 ‡ En el Gran Premio de Austria de 1964, Amon usó un monoplaza de Team Lotus con motor Climax V8.

Referencias

Enlaces externos 

Equipos de automovilismo de Gran Bretaña
Equipos de Fórmula 1